Dario Dainelli (Pontedera, 1979. június 9. –) olasz labdarúgó, az AC ChievoVerona hátvédje.

Az olasz U21-es válogatott tagjaként részt vett a 2002-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.

Források 

1979-ben született személyek
Pisa megyeiek
Olasz labdarúgók
Az Empoli labdarúgói
A Modena labdarúgói
A Fidelis Andria labdarúgói
A Lecce labdarúgói
A Brescia Calcio labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
A Hellas Verona labdarúgói
A Genoa labdarúgói
A Chievo labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek